Massimo Dallamano (1917-1976) – regista e direttore della fotografia italiano
 Simone Dallamano (1983) – ex calciatore italiano